Agile puede referirse a:

AIM-95 Agile, un misil aire-aire.
AGILE, un observatorio espacial de rayos gamma italiano.
Desarrollo ágil de software
Chevrolet Agile, un automóvil producido por el fabricante estadounidense General Motors en el Mercosur.